DID steht für:

 Decentralized Identifier Documents, siehe Decentralized Identifier
 Difference in differences, Schätzmethode für Kausalbeziehungen, siehe Differenz-von-Differenzen-Ansatz
 Digital Image Design, britischer Spielehersteller
 Direct Inward Dial, siehe Durchwahl
 Dissociative identity disorder, siehe Dissoziative Identitätsstörung

DiD steht für:
 Dahoam is Dahoam, deutsche Fernsehserie (ab 2007)

did steht für:
 Didinga (ISO-639-3-Code), eine Sprache, siehe Surmische Sprachen #Gliederung

Siehe auch:
 Damsel in Distress

Abkürzung